Le nom de bataille de Hassaké peut désigner trois batailles de la guerre civile syrienne :
 la bataille de Hassaké, de mai à juin 2015 ;
 la bataille de Hassaké, de juin à juillet 2015 ;
 la bataille de Hassaké, en 2016.
 l'attaque de la prison d'al-Sinaa, en 2022.